Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2010 года прошёл в Анталье (Турция) с 17 по 26 сентября. Это 78-й чемпионат среди мужчин и 21-й среди женщин.

Медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
 Медали за двоеборье

 Медали за отдельные упражнения и двоеборье

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

До 56 кг

До 62 кг

До 69 кг

До 77 кг

До 85 кг

До 94 кг

До 105 кг

Свыше 105 кг

Женщины

До 48 кг

До 53 кг

До 58 кг

До 63 кг

До 69 кг

До 75 кг

Свыше 75 кг

Ссылки 
 Официальный сайт

Тяжёлая атлетика
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Турции
Тяжёлая атлетика